Pals – comune spagnolo della Catalogna

Film
Pals – cortometraggio del 1910 diretto da William F. Haddock
Pals – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
Pals – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
Pals – cortometraggio del 1912 diretto da Joseph A. Golden
Pals – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
Pals – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Hepworth
Pals – cortometraggio del 1921 diretto da Tom Buckingham
Pals – film del 1925 diretto da John P. McCarthy
Pals – film tv del 1981 diretto da Bob Claver 
Pals - Due amici e un tesoro – film tv del 1987 diretto da Lou Antonio